Телефонная будка — может означать:

 Телефонная будка — тоже, что и таксофон.
 Телефонная будка в Мохаве
 «Телефонная будка» — триллер режиссёра Джоэла Шумахера 2002 года.

См. также 
 Телефонная будка в Мохаве (фильм)